Axtaçı – centro abitato del distretto di Ağsu, in Azerbaigian
 Axtaçı – centro abitato del distretto di Kürdəmir, in Azerbaigian
 Axtaçı – centro abitato del distretto di Sabirabad, in Azerbaigian